Het wereldkampioenschap superbike seizoen 2004 was het 17e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap superbike. Het seizoen telde elf wedstrijden die telkens door middel van twee races werden verreden. Het seizoen begon op 29 februari op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje en eindigde op 3 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk.

Regerend kampioen Neil Hodgson was overgestapt naar de MotoGP. In 2004 deden er geen Japanse fabrieksteams mee aan het kampioenschap, omdat zij niet akkoord wilden gaan met de nieuwe reglementen. De top drie coureurs in het kampioenschap reden allemaal op een Ducati. James Toseland werd kampioen, terwijl Régis Laconi en Noriyuki Haga tweede en derde werden.

Kalender

Teams/Coureurs

Puntentelling
 Op iedere wedstrijddag worden twee volledige races verreden.
 De eerste vijftien geklasseerden krijgen punten volgens onderstaand schema.

Wie aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft mag zich wereldkampioen noemen.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Externe link
 Officiële website